Perun bezeichnet:
 Perun, den obersten Gott der slawischen Mythologie
 Perun (Name), einen männlichen Vornamen
 Perun (Ort) (kyrillisch Перун), ein Dorf in der Ukraine
 (4250) Perun, einen Asteroiden
 Perun, ein Gebirgszug im Mosor-Gebirge zwischen Podstrana und Žrnovnica bei Split in Dalmatien